Brocton peut désigner les lieux suivants :

Angleterre 
 , un hameau de la paroisse de St Breock.
 , un village et une paroisse du Staffordshire.

États-Unis 
 Brocton, un village du comté de Edgar dans l'Illinois.
 Brocton, un village du comté de Chautauqua (New York).

Voir aussi 
 , le club de football de .